WWF Wrestlemania (computerspel uit 1988), computerspel voor de NES.
 WWF Wrestlemania (computerspel uit 1991), computerspel voor Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum
 WWF Wrestlemania (computerspel uit 1995), computerspel voor Arcade, DOS, Sega Mega Drive, PlayStation, SEGA 32X, SEGA Saturn, SNES